Ке́рженец — посёлок в городском округе Семёновский Нижегородской области России.

Входит в состав административно-территориального образования Беласовский сельсовет.

География 
Посёлок Керженец находится на правом берегу реки Керженец.

Население

Транспорт 
В посёлке расположена железнодорожная станция Керженец.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Семёновский